Laking ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Henry Laking, 1st Baronet (1847–1914), englischer Hofarzt
 George Laking (1912–2008), neuseeländischer Diplomat
 Guy Francis Laking (1875–1919), englischer Kunsthistoriker